AFC Ajax in het seizoen 2017/18 (mannen)
 AFC Ajax in het seizoen 2017/18 (vrouwen)